Figarola – frazione del comune sloveno di Capodistria
 Figarola di Dragogna – frazione del comune sloveno di Capodistria
 Figarola Grande – isolotto croato lungo la costa occidentale dell'Istria, a sud del canale di Leme
 Figarola Piccola – scoglio croato lungo la costa occidentale dell'Istria, a sud del canale di Leme, adiacente a Figarola Grande
 Figarola Grande o Smogvizza – isolotto croato nelle isole Incoronate
 Figarola o Smoquizza – comune dell'isola di Curzola